Simbolul „¥” este un semn monetar ce poate reprezenta:

 Yenul, moneda națională a Japoniei
 Yuanul renminbi, moneda națională a Republicii Populare Chineze